Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1997 kam es im Langlauf der Frauen zu folgenden Einzelergebnissen:

5 km klassisch 

Weltmeisterin 1995: 

Datum: 23. Februar 1997

Teilnehmer: 73 genannt; 73 gestartet; 72 gewertet;

Die ursprüngliche Siegerin Ljubow Jegorowa wurde drei Tage nach dem Rennen wegen einer positiven Dopingkontrolle disqualifiziert.

Quellen 
 Trondheim (NOR) - World Ski Championships - Women's 5 km C - February 23, 1997 auf fis-ski.com, abgerufen am 1. August 2020
 VM på ski '97 Trondheim - Nordic World Ski Championships 1997 - Official Results - Women's 5km Classic - Sunday 23th February; FIS
 Women 5km Classical World Championship 1997 Trondheim (NOR) - Sunday 23.02 auf todor66.com, abgerufen am 1. August 2020

Verfolgungsrennen (5 km klassisch + 10 km Freistil) 

Weltmeisterin 1995: 

Datum: 24. Februar 1997

Teilnehmer: 73 genannt; 61 gestartet; 59 gewertet;

Quellen 
 Trondheim (NOR) - World Ski Championships - Women's 15 km M Pursuit - February 24, 1997 auf fis-ski.com, abgerufen am 1. August 2020
 VM på ski '97 Trondheim - Nordic World Ski Championships 1997 - Official Results - Women's Pursuit 10km Free Technique - Monday 24th February; FIS
 Women 10km Free Pursuit World Championship 1997 Trondheim (NOR) - Monday 24.02 auf todor66.com, abgerufen am 1. August 2020

15 km Freistil 

Weltmeisterin 1995 (klassisch): 

Datum: 21. Februar 1997

Teilnehmer: 62 genannt; 62 gestartet; 61 gewertet;

Quellen 
 Trondheim (NOR) - World Ski Championships - Women's 15 km F - February 21, 1997 auf fis-ski.com, abgerufen am 1. August 2020
 VM på ski '97 Trondheim - Nordic World Ski Championships 1997 - Official Results - Women's 15km Free Technique - Friday 21th February; FIS
 Women 15km Free World Championship 1997 Trondheim (NOR) - Friday 21.02 auf todor66.com, abgerufen am 1. August 2020

30 km klassisch 

Weltmeisterin 1995 (Freistil): 

Datum: 1. März 1997

Teilnehmer: 59 genannt; 57 gestartet; 52 gewertet;

Quellen 
 Trondheim (NOR) - World Ski Championships - Women's 30 km C - March 1, 1997 auf fis-ski.com, abgerufen am 1. August 2020
 VM på ski '97 Trondheim - Nordic World Ski Championships 1997 - Official Results - Women's 30 km Classic - Saturday 1st March; FIS
 Women 30km Classical World Championship 1997 Trondheim (NOR) - Saturday 01.03 auf todor66.com, abgerufen am 1. August 2020

4 × 5 km Staffel 

Weltmeisterinnen 1995:  (Olga Danilowa, Larissa Lasutina, Jelena Välbe, Nina Gawriljuk)

Datum: 27. Februar 1997

Quellen 
 Trondheim (NOR) - World Ski Championships - Women's Rel 4x5 km M - February 28 (Sic!), 1997 auf fis-ski.com, abgerufen am 1. August 2020
 VM på ski '97 Trondheim - Nordic World Ski Championships 1997 - Official Results - Women's Relay 4x5km 2xClassic+2xFree Technique - Thursday 27th February; FIS
 Women 4x5km Relay World Championship 1997 Trondheim (NOR) - Friday 28.02 (Sic!) auf todor66.com, abgerufen am 1. August 2020

Skilanglauf Frauen
Skilanglaufwettbewerb